Ewa Karlström (1965-) une productrice de cinéma suédo-allemande ;
 Jesper Karlström (1995-) un footballeur suédois ;
 Perseus Karlström (1990-) un athlète suédois.